Tietz peut faire référence à :
 Gottlieb Gerhard Tietz (Titius) (1664, Nordhausen - 1714), un jurisconsulte allemand
 (Adam) Ferdinand Tietz (Dietz) (1708, Holtschitz - 1777, Seehof), un sculpteur allemand
 Johann Daniel Tietz (Titius) (1729, Konitz - 1796, Wittenberg), un astronome allemand
 Anton Ferdinand Tietz (Titz, Dietz) (1742, Nuremberg - 1811, Petersbourg), un compositeur allemand
 Marion Tietz (de), une joueuse de handball allemande

Voir aussi 
 Tietze
 Dietz
 Dietze
Patronyme allemand